Neylon ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Joseph Neylon (1920–2004), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof der Karolinen
 Thomas Joseph Neylon (* 1958), britischer Geistlicher, Weihbischof in Liverpool